Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1960, die achte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 19. November und 5. Dezember 1960 in Santiago de Chile, Chile statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war der Gastgeber, der zum vierten Mal die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu fünf Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau zweimal (Hin- und Rückspiel), sodass jede Mannschaft acht Spiele (insgesamt wurden 20 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1960. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich aus Hin- und Rückspiel. Sollte dieser Unentschieden ausgehen, entschied das Korbverhältnis aus diesen beiden Partien.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1960 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Santiago de Chile
Basketballveranstaltung 1960
Südamerikameisterschaft der Damen 1960